TSV Hartberg – österrikisk fotbollsklubb från Hartberg, Steiermark som grundades 1946.

Färger
 Klubbfärger: blå och vit.

Trikåer

Meriter 
 Erste Liga:
 Andra plats: 2017/18

Placering tidigare säsonger

Trupp 2021/22 
Uppdaterad: 5 maj 2022

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats 
 TSV Hartberg pá Soccerway

Fotbollsklubbar i Österrike
Sportklubbar bildade 1946